Бродки — название населённых пунктов.

Населённые пункты 
 Россия
 Бродки — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Бродки — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Бродки — деревня в Островском районе Костромской области.
 Бродки — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 
 Украина
 Бродки — село в Старовыжевском районе Волынской области.
 Бродки — село в Николаевском районе Львовской области.

 Польша
 Бродки — деревня в Мазовецком воеводстве.

Прочее 
 Бродки, Гарольд — американский писатель.